Il doppio del torneo di tennis Thailand Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Andy Murray e Jamie Murray 6-2, 2-6, [10-4].

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)
 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (primo turno)

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (semifinali)
 Stephen Huss /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thailand Open 2006